Села:
 Хренів — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Іваничівський район
 Хренів — Львівська область, Львівський район